Los Toldos puede referirse a:

 Los Toldos, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Los Toldos, localidad de la provincia de Salta, Argentina;
 Los Toldos, sitio arqueológico en la provincia de Santa Cruz, Argentina.